Het ATP-toernooi van Sydney 1997 (met de officiële naam Sydney International) werd gespeeld van 6 tot en met 12 januari 1997. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het White City Stadium in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney